Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, també coneguda com a Llei Corcuera;

 Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, anomenada pels seus detractors llei mordassa.